Theodorus II (exarch), exarch van Ravenna (678-687)
 Tegenpaus Theodorus II, kandidaat-paus (686, 687)
 Paus Theodorus II (+897), paus (897)
 Theodorus II van Antiochië, Grieks patriarch van Antiochië (966-977)
 Theodoros II Laskaris (1222-1258), keizer van Nicaea (1254-1258)
 Theodorus II van Ethiopië (ca. 1818-1868), keizer van Abessinië (1855-1868)
 Theodorus II van Alexandrië (1954), Grieks patriarch van Alexandrië (2004-)
 Paus Theodorus II van Alexandrië (1952), koptisch patriarch van Alexandrië (2012-)